Gama kan syfta på följande:

 Gama (djur), ett släkte skalbaagar

Colombia 

 Gama (ort), Cundinamarca, 
 Gama (kommun), Cundinamarca, 

Robotskapade Colombiaförgreningar